Vuxengymnasium kan avse:

 Kommunal vuxenutbildning – innefattar vuxenutbildning motsvarande grundskola och gymnasieskola samt särvux i Sverige
 Vuxengymnasium (Finland)